Neděle může být:

 Neděle, poslední resp. první den v týdnu
 Neděle církevního roku
 Bílá neděle, prvni po Velikonocích
 Květná neděle, poslední před Velikonocemi
 Misijní neděle
 Tomášova neděle, ve východní liturgii první po Velikonocích

v kultuře
 Mizerná neděle, britský film z roku 1971
 Neděle (Hvězdná brána: Atlantida), epizoda sci-fi seriálu
 Neděle ve Ville d'Avray, francouzské filmové drama z roku 1962
 Smutná neděle, maďarská tragická píseň z roku 1933, zpracována v mnoha jazycích
 Srpnová neděle, divadelní hra F. Hrubína z roku 1958
 Zlá neděle, píseň Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého z roku 1963, zpívá Hana Hegerová

jiný význam
 Krvavá neděle, více historických událostí, rozcestník